Kull ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kull (1841–1923), Schweizer Cellopionierin
 Clyde Kull (* 1959), estnischer Diplomat
 Feliks Kull (1903–1942), estnischer Sportler
 Heidi Kull (1965–2020), deutsche Illustratorin und Filmemacherin
 Henrika Kull (* 1984), deutsche Filmemacherin
 Hermann Kull (1873–1961), Schweizer Maschinen- und Elektrotechniker, Erfinder
 Jacob Kull (1818–1880), deutscher Zeichner, Maler, Lithograph und Fotograf
 Lina Kull (1919–2007), Schweizer Malerin und Zeichnerin
 Raimund Kull (1882–1942), estnischer Dirigent und Komponist
 Ralph Kull (* 1954), deutscher Künstler und Grafiker
 Rosmarie Kull-Schlappner (1921–1997), Schweizer Redaktorin und Journalistin
 Tiiu Kull (* 1958), estnische Botanikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Kull, der Eroberer
 Kul
 Küll
 Cull